Александро-Невский собор — кафедральный собор Русской православной церкви в Кобрине. Относится к Кобринскому благочинию Брестской и Кобринской епархии. Воздвигнут в 1864—1868 годах — в знак отмены крепостного права на месте братской могилы русских солдат, погибших во время Кобринского боя 15 июля 1812 года. На соборе установлена мемориальная доска: «...в честь победы русских войск 1812 года». Входит в список историко-культурных ценностей Белоруссии.

В советские годы храм был закрыт. Возвращён православной общине в 1989 году, заново освящён 12 сентября 1990 года.

Александро-Невский собор располагается на улице Ленина, рядом с рекой Мухавец. Рядом с собором расположен монумент в честь победы русский войск в битве под Кобрином в 1812 году.

Настоятель — протоиерей Сергий Утрата.

Ссылки 
 Краткие сведения о соборе на сайте Брестской епархии (№14)
 О соборе на информационном сайте города Кобрин

Кафедральные православные соборы Белоруссии
Кобрин
Православные храмы Кобрина
Кобрин